Александр Александрович Гейрот (1882—1947) — русский советский художник, а также актёр театра и кино.

Биография 
Родился в Петербурге . Мать — Александра Фёдоровна Гейрот, урождённая Руднева, сестра В. Ф. Руднева. Внук А. Ф. Гейрота.

Окончил Николаевский кадетский корпус (1903), учился в школе живописи.

В 1904 году, после смерти матери уехал в Париж, где продолжил художественное образование. Был членом общества «Независимых» в Париже.

После Парижа переехал во Флоренцию, где жил на средства от продажи своих картин.

Вернувшись в Россию, Гейрот по приглашению Николая Евреинова поступил актёром в «Старинный театр» (1911—1912).

В 1913 году Константин Станиславский пригласил его в МХТ и в 1-ю Студию. Дебютировал Гейрот на сцене Художественного театра во второстепенной роли рассказчика Антона Лаврентьевича в спектакле «Николай Ставрогин» по Ф. М. Достоевскому (1913). В 1-й Студии сыграл Бира в «Потопе» (Г. Бергера).

Помимо работы в Художественном театре, Гейрот организовал собственную студию, играл в Камерном театре, в Армянской студии, в Шаляпинской студии. Донос на его антисоветские высказывания при учениках послужил причиной ухода Гейрота из театра в 1935 году.

В 1914—1936 годах снимался в кино.

Умер в Москве 8 февраля 1947 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище (14 уч.).

Личная жизнь 
Был женат 5 раз:
 1-м браком на Марии Владимировне Дьяковской
 сын — Алгар Рюрик Александр фон Хейрот
 2-м — на Евгении Владимировне Марк
 дочь — Наталья Александровна Гейрот (в браке Володина)
 3-м — на Лидии Дмитриевне Дьяковой
 4-м — на Екатерине Петровне Чабровой
 5-м — на Любови Федоровне Шпрингер

Звание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1933).

Творчество

Роли в театре

В МХТ 

 1913 — «Николай Ставрогин» (по Ф. М. Достоевскому) — Антон Лаврентьевич
 1913 — «Хозяйка гостиницы» (К. Гольдони) — Фабрицио, позже — граф д’Альбафьорит
 1915 — «Моцарт и Сальери» (А. С. Пушкин) — Моцарт
 1916 — «На дне» (М. Горький) — Барон

В Первой студии и МХАТе Втором 

 1929 — «Человек, который смеётся» по В. Гюго — Урсус
 1930 — «Пётр I» А. Н. Толстого — Брюс
 1932 — «Униженные и оскорблённые» по Ф. М. Достоевскому — князь Валконский
 1932 — «Неблагодарная роль» А. М. Файко — Антоша Пустой
 1932 — «Земля и небо» Братья Тур — астроном фон Дризен
 1933 — «Суд» В. М. Киршона — Зольдтке
 1934 — «Часовщик и курица» И. А. Кочергина — граф Лундышев

В МХАТ СССР им. М. Горького 
 1937 — «Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого — Дипломат
 1938 — «Горе от ума» А. С. Грибоедов — Господин D, Репетилов
 1939 — «Тартюф» Мольера — Клеант
 «Воскресение» по Л. Н. Толстому — председатель суда
 «Таланты и поклонники А. Н. Островский — князь Дулебов
 1942 — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — скептик

Фильмография 
  — Симфония любви и смерти
  — Дикая сила — Гуго Валевский
  — Цветы запоздалые — Егорушка
  — Рокамболь — Рокамболь
  — Его призыв — кандидат на престол
  — Медвежья свадьба — пастор Виттенбах
  — Последний выстрел — ротмистр Власов
  — Солистка его величества — Сергей Михайлович, великий князь
  — Дела и люди — Петров, инженер
  — Борцы ()— дирижёр Клеберсбух (нет в титрах)
  — Юность поэта — эпизод (нет в титрах)

Примечания

Ссылки 
 
 ГЕЙРОТ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1882—1947)
 Александр Александрович фон Гейрот

Похороненные на Ваганьковском кладбище